Acetabulum steht für:
 Acetabulum (Anatomie), die Hüftgelenkspfanne
 Acetabulum (Gefäß) ein römisches Tischgefäß zur Aufbewahrung von Essig
 Acetabulum (Volumenmaß), ein antikes römisches Volumenmaß